Lanzenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lanzenbach (Allna), linker Zufluss der Allna in Bellnhausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Lanzenbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach in Veitsaurach, Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lanzenbach (Bosenbach), rechter Zufluss des Bosenbachs (zum Reichenbach) in Bosenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Lanzenbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler vor Eschenau, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lanzenbach (Dettenbach), linker Zufluss des Dettenbachs (zur Ilz) bei Neppersdorf, Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Lanzenbach (Hütterdorfer Mühlenbach), Zufluss des Hütterdorfer Mühlenbachs (zur Prims) vor Hüttersdorf, Gemeinde Schmelz, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Lanzenbach (Lohnsbach), linker Zufluss des Lohnsbachs (zur Alsenz) in Wartenberg, Ortsgemeinde Wartenberg-Rohrbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Lanzenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Lanzenbach, Stadt Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Lanzenbach (Speltach), linker Oberlauf der Speltach bis Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lanzenbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Starnberger See) bei Steinbach, Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Lanzenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach bei Steibis, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Orte:
 Lanzenbach (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lanzenbach (Neckarsteinach), Ortsteil der Stadt Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Lantenbach